Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Штеффі Граф і Габріела Сабатіні виграли титул, у фіналі перемігши пару Лариса Савченко і Наташа Звєрєва з рахунком 6–3, 1–6, 12–10.

Сіяні пари 

  Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (3 коло)
 n/a
  Штеффі Граф /  Габріела Сабатіні (чемпіонки)
  Лорі Макніл /  Бетсі Нагелсен (чвертьфінал)
  Яна Новотна /  Катрін Суїр (3 коло)
  Ева Пфафф /  Елізабет Смайлі (чвертьфінал)
  Еліз Берджін /  Робін Вайт (1 коло)
  Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон (півфінал)
  Розалін Феербенк /  Джиджі Фернандес (чвертьфінал)
  Лейла Месхі /  Пархоменко Світлана Германівна (2 коло)
  Лариса Савченко /  Наташа Звєрєва (фінал)
  Гана Мандлікова /  Барбара Поттер (2 коло)
  Кріс Еверт /  Венді Тернбулл (півфінал)
  Джо Дьюрі /  Шерон Волш-Pete (3 коло)
  Катаріна Ліндквіст /  Тіна Шоєр-Ларсен (3 коло)
  Ізабель Демонжо /  Наталі Тозья (3 коло)
  Манон Боллеграф /  Н Брандтке (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір